Biografies:
Licimni de Quios, poeta ditiràmbic grec 
Licimni de Sicília, retòric de Sicília
 Mitologia: Licimni (fill d'Electrió)